Emil Racoviță se poate referi la:

 Emil Racoviță (1868-1947), savant, explorator, speolog și biolog român
 Emil Racoviță (navă)
 Emil Racoviță, Vaslui
 Peștera Emil Racoviță

Vezi și 
 Racoviță (nume de familie)